Macklin kan avse:

Personer
 Charles Macklin
 Lance Macklin
 Thomas Macklin

Geografi
 Macklin, Saskatchewan
 Mount Macklin, flera platser
 Mount Macklin, Antarktis
 Mount Macklin, Sydgeorgien

Efternamnsförgreningssidor